Cooler – fikcyjna postać z anime Dragon Ball Z
 cooler – komedia kryminalna z 2003 roku
 chłodzenie procesora (ang. cooler) – element chłodzący procesor komputera